Con#Mots dérivés
Connasse (série télévisée)
Connasse, princesse des cœurs
Connasse Comedy Club
Chantal Connasse